Die International Tennis Championships 2002 waren ein Tennisturnier, welches vom 4. bis 10. März 2002 in Delray Beach stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in Scottsdale das Franklin Templeton Tennis Classic gespielt, welches genau wie das Turnier in Delray Beach zur Kategorie der ATP International Series zählte.

Titelverteidiger im Einzelturnier war der US-Amerikaner Jan-Michael Gambill, der in diesem Jahr als Setzlistenzweiter ins Halbfinale einziehen konnte. Dort unterlag er dem späteren Turniersieger Davide Sanguinetti, der damit nicht nur die Nummer 2, sondern auch den Setzlistenersten Andy Roddick im Finale besiegen konnte. Sanguinetti gewann den zweiten Titel der Saison und auch gleichzeitig den zweiten und letzten Titel seiner Karriere.
Die Vorjahressieger im Doppel, Jan-Michael Gambill und Andy Roddick, spielten dieses Jahr beide nicht im Doppel. Die an Position 2 gesetzten Tschechen Martin Damm und Cyril Suk gewannen den Titel. Im Finale besiegten sie David Adams und Ben Ellwood in drei Sätzen. In dieser Konstellation war es für die beiden Turniersieger der dritte Sieg. Für Damm war es insgesamt der 21., für Suk der 23. Karrieretitel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 375.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 400.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2002
Tennisturnier in Delray Beach